Christine Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Christine Lake (Alaska)
 Christine Lake (Minnesota)
 Christine Lake (New Hampshire)
 Christine Lake (Wyoming)